Scampolo steht für:

 Scampolo (Bühnenstück) von 1916 von Dario Niccodemi
 Das Mädchen der Straße, Verfilmung von 1928 von Augusto Genina mit Carmen Boni als Scampolo
 Scampolo, ein Kind der Straße, Verfilmung von 1932 von Hans Steinhoff mit Dolly Haas als Scampolo
 Un peu d’Amour, französische Version des Films Scampolo, ein Kind der Straße von Hans Steinhoff
 Scampolo (1941), Verfilmung von Nunzio Malasomma mit Lilia Silvi als Scampolo
 Scampolo (1957), Verfilmung von Franz Josef Wild mit Frances Martin als Scampolo
 Scampolo (1958), Verfilmung von Alfred Weidenmann mit Romy Schneider als Scampolo und Paul Hubschmid 

Siehe auch:
 Scampolo, deutscher Formel-3-Wagen in den Nachkriegsjahren